Det här är en lista över kommun- och regionstyren i Sverige under mandatperioden 2022–2026.

Politiska partier som utgör styrande parti/koalition i respektive regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Detta är en alfabetisk lista ordnad länsvis. De kommuner där länets residensstad är belägen är markerade med fetstil.

Det parti som har ordförande-posten i regionstyrelsen respektive kommunstyrelsen anges först, följt av övriga partier i den ordning koalitionen själv använder (vanligtvis i storleksordning).

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

Se även

Källor 
Mandatuppgifter kommer från Valmyndighetens hemsida http://www.val.se medan uppgifter om vilka som bildar styrande koalition framgår av källorna i fotnoterna.

Listor över kommun-, landstings- och regionstyren i Sverige
Politik i Sverige
Kommunalval i Sverige
Kommunalpolitik i Sverige
Sverige under 2020-talet
Val 2022